Three-Ten to Yuma, uma pequena história escrita por Elmore Leonard em 1953
 3:10 to Yuma (1957), filme com Glenn Ford e Van Heflin
 3:10 to Yuma (2007), filme com Russell Crowe e Christian Bale
 "The 3:10 to Yuma", canção de George Duning e Ned Washington, gravada por Frankie Laine

Ver também

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura